Ђулешти има више значења:

 Ђулешти (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Ђулешти (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Ђулешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Ђулешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Ђулешти (Марамуреш), општина у округу Марамуреш у Румунији